Генк — місто в Бельгії.
 Генк (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни